Ithaca  o Ítaca , illa de Grècia a l'est de Cefalònia a les illes Jòniques 
 Ithaca (Nebraska)
 Ithaca (Nova York)
 Ithaca (Ohio)
 East Ithaca, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Nova York 
 Northeast Ithaca, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Nova York 
 Northwest Ithaca, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Nova York